TV Nativa (Alta Floresta) - emissora de televisão sediada em Alta Floresta, Mato Grosso;
 TV Nativa (Imperatriz) - emissora de televisão sediada em Imperatriz, Maranhão;
 Top TV Pelotas - emissora de televisão brasileira sediada em Pelotas, Rio Grande do Sul, anteriormente TV Nativa

Nativa